Low е шести студиен албум на американската траш метъл група Testament. Издаден е на 30 септември 1994 г. от Atlantic Records.

Обща информация 
„Low“ е последният албум на групата с Atlantic Records, след което те създават свой собствен лейбъл – Burnt Offerings Inc. Записан е с новите членове на Testament – Джон Темпеста (барабани) и Джеймс Мърфи (китара). Обложката е нарисувана от Дейв Маккийн. Той рисува и обложките за следващите албуми „Demonic“ (1997) и „The Gathering“ (1999).

Албумът заема 122-ро място в Billboard 200 и е вторият най-слабо класиран, след „The New Order“ (1988). „Low“ и „Dog Faced Gods“ са сингли, но не влизат в класациите. През 2014 г. „Guitar World“ поставя албума като номер 40 в класацията „Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994“.

Състав 
 Чък Били – вокали
 Джеймс Мърфи – китара
 Ерик Питърсън – китара
 Грег Крисчън – бас
 Джон Темпеста – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Тестамънт
Музикални албуми от 1994 година